de punkzanger die vooral bekend is onder zijn pseudoniem Steve Ignorant
 de voorzitter van voetbalclub Notts County: Steve Thompson (voetballer)
 Steven James Thompson (1964), Engels voetballer en voetbaltrainer